Érmihályfalva román neve
 Valea lui Mihai, Fehér megye